«Змеи́ная я́ма и ма́ятник» (нем. Die Schlangengrube und das Pendel) — фильм ужасов, снятый в ФРГ австрийским режиссёром Харальдом Райнлем (премьера — 5 октября 1967). Сюжет фильма не имеет ничего общего с рассказом Эдгара Аллана По «Колодец и маятник».

Сюжет

Пролог 
Желая достичь бессмертия, граф Регула убивает двенадцать девушек-девственниц. Тринадцатой жертве удаётся спастись, что становится губительным для графа: его четвертуют.

Основная часть 
Проходит тридцать пять лет; наступает 1841 год. Сын судьи, вынесшего Регуле смертный приговор, пытается выяснить свою родословную и получает письмо от графа Регулы, обещающее пролить свет на данные обстоятельства. Аналогичное письмо с приглашением получает дочь спасшейся тринадцатой жертвы — баронесса Лилиана фон Брабант.

В ролях 
 Лекс Баркер — Роже Монт-Элиз / судья Райнхард фон Мариенбург
 Карин Дор — баронесса Лилиана фон Брабант / её мать
 Кристофер Ли — граф Регула
 Карл Ланге — Анатоль, слуга графа
 Владимир Медар — Фабиан
 Кристиана Рюкер — Бабетта
 Дитер Эпплер — Кучер

Фильмы ужасов ФРГ
Фильмы ужасов 1967 года
Фильмы Харальда Райнля
Фильмы о мести
Экранизации литературных произведений
Фильмы о ворах